Виталий Иванович Сорокин (8 декабря 1935 — 1995) — советский пловец, призёр Олимпийских игр.
Заслуженный тренер РСФСР

Биография 
Родился в Ленинграде. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне стал обладателем бронзовой медали в эстафете 4×200 м вольным стилем. В 1960 году он принял участие в Олимпийских играх в Риме, но там наград не завоевал.

Помимо международных медалей, Виталий Сорокин завоевал много наград на чемпионатах СССР:
 1955 — серебряная медаль на дистанции 100 м вольным стилем, бронзовая медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем
 1956 — золотая медаль в эстафете 4×100 м вольным стилем, серебряная медаль на дистанции 100 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 400 м вольным стилем
 1957 — золотые медали на дистанции 100 м вольным стилем и в эстафете 4×100 м комплексным плаванием, серебряная медаль на дистанции 400 м вольным стилем, бронзовая медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем
 1957 — золотые медали на дистанции 100 м вольным стилем и в эстафете 4×100 м комплексным плаванием
 1958 — бронзовая медаль на дистанции 400 м вольным стилем
 1959 — золотая медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем, серебряные медали на дистанциях 100 м вольным стилем и 400 м вольным стилем
 1960 — серебряные медали на дистанции 100 м вольным стилем и в эстафете 4×200 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 400 м вольным стилем
 1961 — серебряная медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем, бронзовая медаль на дистанции 100 м вольным стилем

После завершения спортивной карьеры Виталий Сорокин перешёл на тренерскую работу. Его самая известная ученица — олимпийская чемпионка Галина Прозуменщикова.

Примечания

Ссылки 

Пловцы СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Рекордсмены мира в плавании